Овчинников Юрий Михайлович ( — ) — академик РАМН, доктор медицинских наук.

Биография 
 в 1954 году окончил 1-й Московский медицинский институт,
 1958—1988 гг. — старший преподаватель Университета дружбы народов имени П. Лумумбы, профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии Московского государственного медико-стоматологического института,
 с 1988 г. — заведующий кафедрой оториноларингологии Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова.

В 1993 году избран членом-корреспондентом АМН СССР, а в 2004 году — академиком РАМН. В 1986 году — академиком Международной академии оториноларингологии.

Основные исследования посвящены традиционным направлениям в оториноларингологии: патология внутреннего уха, проблемы заболеваний носа и околоносовых пазух, слухулучшающие операции, совершенствование операций при гнойных заболеваниях среднего уха, расстройства обоняния, применение низко- и высокоэнергетических лазеров в оториноларингологии. В последние годы предложен оригинальный способ исправления перегородки носа с помощью лазера. Успешно внедрена в практику кохлеарная имплантация при полной глухоте детей и взрослых.

Семья 
 Отец — Овчинников Михаил Иванович (1906—1971), военный лётчик ВОВ.
 Мать — Овчинникова Ирина Георгиевна (1906—1978).
 Жена — Балясинская Галина Леопольдовна (1934 - 2021 ), профессор кафедры детской оториноларингологии Московского государственного медицинского университета.
 Сын — Овчинников Андрей Юрьевич (1955 г. рожд.), доцент кафедры оториноларингологии Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова.
 Внук — Овчинников Иван Андреевич (1975 г. рожд.), кандидат медицинских наук, ассистент кафедры оториноларингологии ММА имени И. М. Сеченова.

Ссылки 
 Международный объединённый биографический центр  ОВЧИННИКОВ Юрий Михайлович.